Łemkowska Watra na Obczyźnie
 Łemkowska Watra w Zdyni

Zobacz też 
 Dzwony Łemkiwszczyny